Biston concinna är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1899. Biston concinna ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
concinna